Besöket kan syfta på:

 Besöket (1964) – en amerikansk/fransk/italiensk/västtysk film, originaltitel The Visit)
 Besöket (1967) – en svensk film från 1967 i regi av Åke Arenhill
 Besøket – en roman från 2006 av Stig Sæterbakken